Op de 99e editie van de Australian Open in 2011 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 17 tot en met 30 januari 2011. Titelhoudsters Serena en Venus Williams kwamen hun titel niet verdedigen omdat Serena kampte met een voetblessure.

Geplaatste teams 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! Nr. !! Team !! Resultaat !! Uitgeschakeld door
!
! Nr. !! Team !! Resultaat !! Uitgeschakeld door
|-
| 1. ||  Gisela Dulko Flavia Pennetta ||winnaressen || || || 9. ||  Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy||kwartfinale ||  Květa Peschke Katarina Srebotnik
|-
| 2. ||  Květa Peschke Katarina Srebotnik || halve finale ||  Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko || || 10. ||  Monica Niculescu Yan Zi || tweede ronde ||  Raquel Kops-Jones Abigail Spears
|-
| 3. ||  Liezel Huber Nadja Petrova ||halve finale ||  Gisela Dulko Flavia Pennetta || || 11. ||  Francesca Schiavone Rennae Stubbs || eerste ronde ||  Michaëlla Krajicek Petra Kvitová
|-
| 4. ||  Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez || tweede ronde ||  Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder || || 12. ||  Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko || finale ||  Gisela Dulko Flavia Pennetta
|-
| 5. ||  Cara Black Anastasia Rodionova || kwartfinale ||  Liezel Huber Nadja Petrova || || 13. ||  Jelena Vesnina Vera Zvonarjova || tweede ronde ||  Chuang Chia-jung Hsieh Su-wei
|-
| 6. ||  Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová || derde ronde ||  Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy || || 14. ||  Shahar Peer Peng Shuai || derde ronde ||  Květa Peschke Katarina Srebotnik
|-
| 7. ||  Julia Görges Lisa Raymond || derde ronde ||  Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová || || 15. || Alisa Klejbanova Anabel Medina Garrigues || tweede ronde ||  Volha Havartsova Alla Koedrjavtseva
|-
| 8. ||  Chan Yung-jan Agnieszka Radwańska || derde ronde ||  Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko || || 16. ||  Timea Bacsinszky Tathiana Garbin || tweede ronde ||  Alexandra Dulgheru Magdaléna Rybáriková
|}

 Uitslagen 

 Laatste 8 

Deel 2

Onderste helft
Deel 3
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Chan Yung-jan  A Radwanska
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Cibulková  A Pavljoetsjenkova
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=5
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Arvidsson  J Larsson
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Amanmuradova  D Koestova
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= S Ferguson  A Molik
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Brianti  A Tsjakvetadze
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Oprandi  J Wöhr
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= V Azarenka  M Kirilenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=13
| RD1-team09= J Vesnina  V Zvonarjova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Adamczak  I Holland
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Hopper  M Wejnert
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Chuang Chia-jung  Hsieh Su-wei
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Barrois  A Kerber
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A-L Grönefeld  P Schnyder
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Errani  R Vinci
| RD1-score15-1='''7
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=

Deel 4

Bron 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2011